Erich Abberger – generale tedesco
 Siegfried Abberger – chimico e professore universitario tedesco